Kronprins Harald ist der Name folgender Passagierschiffe:

 Kronprins Harald (Schiff, 1961)
 Kronprins Harald (Schiff, 1976)
 Kronprins Harald, früherer Name der GNV Allegra, gebaut 1987